Martell – nome tedesco del comune di Martello in provincia di Bolzano, Italia
 Martell – cognome italiano
Casa Martell – nobile casata nelle Cronache del ghiaccio e del fuoco
Catherine Martell – personaggio immaginario della serie televisiva statunitense I segreti di Twin Peaks
Pete Martell – personaggio immaginario della serie televisiva statunitense I segreti di Twin Peaks
Martell – azienda francese produttrice di cognac
Martell – census-designated place della contea di Amador, California

Persone
 Peter Martell – attore italiano
 Piera Martell – cantante svizzera